Габриэль Леон Мба (, 9 февраля 1902 — 27 ноября 1967) — габонский государственный деятель, первый премьер-министр (1959—1961) и президент Габона (1961—1967).

Биография 
Представитель этнической группы фанг. После учебы в католической семинарии, он работал в колониальной администрации в качестве таможенного агента. Также был журналистом издания «Эхо Габона» и основателем нескольких местных газет. С 1920 г. являлся секретарем секции Габона Лиги по правам человека.

В 1930-е годы он отдалился от католической церкви и стал последователем Бвити — религиозной секты, которая была особенно популярна среди фанг. В 1931 году секта был обвинена в убийстве женщины, чей останки были обнаружены за пределами рынка в Либревиле. Обвиняемый в соучастии, хотя его причастность к преступлению не была доказана, политик был уволен с государственной службы и приговорен к трем годам лишения свободы и десяти годам изгнания. Официально ему ставилась в вину растрата налоговых поступлений и жестокое обращения с местной рабочей силой. Находясь на французской территории Убанги-Шари, он продолжал оказывать влияние на представителей фанг, в результате французский генерал-губернатор принял решение взять политика под наблюдение. В 1942 году его приговор был смягчен и он становится чиновником в Браззавиле.

В 1946 году он возвращается в Габон, став менеджером британского торгового дома «Джон Холт». Он включается в политическую деятельность, ставя целью расширения прав и возможности назначения на административные и судебные должности представителей коренного населения. После основания Африканского демократического объединения (RDA), в октябре 1946 году, он выступил одним из создателей его местного отделения под названием Объединенной Движение Габона (Mouvement Mixte Gabonais, MMG). Французские власти относились к политику настороженно, поскольку изначально Объединение было близко французской коммунистической партии.

В 1953 году. Объединение было преобразована в Демократический блок Габона, который дистанцировался от коммунистов. В 1951 году политик неудачно баллотировался в Национальное собрание Франции. В 1952 году был избран в состав территориального собрания, а в 1956 году — мэром Либревиля. После победы Демократического блока на выборах 1957 года, становится заместителем премьер-министра. В июле 1958 года становится президентом Исполнительного Совета Габона.

В 1958 году он руководил политической интеграцией Габона во Франко-африканское Сообщество. В 1959—1961 годах занимал пост премьер-министра. Он стал главой государства после обретения независимости от Франции 17 августа 1960 года и первым президентом Габона после выборов 1961 года.. В 1964 году произошел первый и единственный военный переворот в Габоне, Леон Мба был похищен. Впрочем, уже через два дня союзники помогли восстановить его администрацию. Мба был избран на второй срок в марте 1967 года.

27 ноября 1967 года умер от рака в Париже, куда он был госпитализирован с августа этого же года. На посту президента его сменил вице-президент Альбер Бернар Бонго (позднее Омар Бонго Ондимба).

Ссылки 
 http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10C13F63C5813778DDDA00A94D9415B878AF1D3
 http://www.mosa-concept.com/realisations.html
 http://britannica.com/biography/Leon-Mba
 http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=m-ba-leon

Умершие от рака
Президенты Габона
Премьер-министры Габона
Политики Габона
Мэры Либревиля